Toponímia:
 Austràlia, estat de l'hemisferi sud que inclou l'illa continent d'Austràlia pròpiament dita, Tasmània i petites illes adjacents;
 Austràlia Meridional, estat d'Austràlia a la part central del sud del país;
 Austràlia Occidental, estat d'Austràlia, situat a l'oest d'Austràlia Meridional i el Territori del Nord. Ocupa el terç sencer del continent;
 continent australià, subcontinent d'Oceania format per Austràlia, Tasmània i Nova Guinea, que es troben a la mateixa placa tectònica australiana;
 Placa australiana, placa tectònica de la litosfera terrestre.

 Organitzacions:
 Selecció de futbol d'Austràlia;
 Selecció australiana de corfbol, selecció esportiva que representa Austràlia a les competicions internacionals de corfbol;
 Team UniSA-Australia, selecció ocasional de ciclistes australians que des de l'any 2001, i com l'equip nacional, participa en el Tour Down Under d'Austràlia;
 V Australia (equip ciclista) o Fly V Australia, va ser un equip ciclista australià que va competir de 2009 a 2011.

 Esdeveniments:
 Campionat d'Austràlia de Supercross;
 Campionat d'Austràlia de ciclisme en contrarellotge, competició ciclista;
 Campionat d'Austràlia de trial;
 Campionat d'Austràlia de trial femení;
 Gran Premi d'Austràlia, carrera de Fórmula 1 que es disputa al Circuit d'Albert Park com a part de la temporada de Fórmula 1;
 Open d'Austràlia;
 Ral·li d'Austràlia, ral·li celebrat a Perth, Austràlia, i puntuable pel Campionat del Món de Ral·lis;

 Miscel·lània:
 Austràlia (pel·lícula), pel·lícula del 2008 dirigida per Baz Luhrmann i protagonitzada per Nicole Kidman i Hugh Jackman;
 Orde d'Austràlia, orde de cavalleria amb què es reconeixen els assoliments o els serveis meritoris a ciutadans;
 Stadium Australia;
 Australia, joc de taula.